Tallinna Kalev puede hacer referencia a:
JK Tallinna Kalev, equipo de fútbol estonio
BC Tallinna Kalev, equipo de baloncesto estonio